De Grand Prix-wegrace van Japan 2022 was de zestiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2022. De race werd verreden op 25 september 2022 op de Twin Ring Motegi nabij Motegi, Japan.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Manuel González startte de race niet vanwege een blessure aan zijn rechterarm, die hij opliep bij een ongeluk tijdens de vrije training op zaterdag. Sam Lowes startte de race niet omdat hij nog te veel last had van een schouderblessure, die hij opliep in de vrije trainingen voor de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Moto3 
Scott Ogden kreeg een tijdstraf van drie seconden omdat hij te vaak de baanlimieten had overschreden.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2022
Japan